Азиатский саммит по безопасности «Диалог Шангри-Ла» — ежегодный межправительственный форум безопасности, проводимый независимый аналитическим центром «Международный институт стратегических исследований» (IISS), в котором принимают участие министры обороны, постоянные руководители министерств и другие военные руководители 28 государств АТР. Форум получил своё название от отеля Шангри-Ла (Shangri-La Hotel) в Сингапуре, где он проводится с 2002 года.

Саммит служит площадкой обсуждения самых важных политических вопросов, а также вопросов в области обороны и безопасности в регионе.

История

Саммиты

Критика

См. также 
 Международный институт стратегических исследований (IISS)

Примечания 

Саммиты
Форумы
Азиатско-Тихоокеанский регион